Кульчи́цький — українське прізвище

 Кульчицький Валентин Михайлович (1881—1942) — російський офіцер і літератор українського походження.
 Кульчицький Володимир Станіславович (1949—2014) — Герой України, захисник Майдану.
 Кульчицький Володимир Семенович (1919—2009) — український правознавець.
 Кульчицький Іван (Єпископ Інокентій, 1681—1731) — український православний діяч РПЦ. Зарахований до лику святих.
 Кульчицький Генріх Станіславович (1922—2009) — український архітектор.
 Кульчицький Зіновій Йосипович (* 1963) — український спортсмен-гирьовик, чемпіон України, призер чемпіонату світу.
 Кульчицький Дмитро Володимирович (? — 2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кульчицький Ігор Євстахович ( 1941) — радянський футболіст.
 Кульчицький Йосиф (1804—1876) — український греко-католицький священник, громадський діяч.
 Кульчицький Клим Григорович (1862/1863—1932) — священник УГКЦ, релігійний і громадський діяч
 Кульчицький Клим — український правник, станиславівський повітовий комісар ЗУНР.
 Кульчицький Кость Кузьмович (Кульчицький Кость) (1915 — ?) — радянський український актор.
 Кульчицький Костянтин Іванович (1922—1997) — український учений, лікар-морфолог, академік.
 Кульчицький Лесь Григорович (1859—1938) — український правник, громадський діяч, жертводавець.

 Кульчицький Микола Костянтинович (1856—1925) — український і російський біолог і діяч освіти.
 Кульчицький Микола Євгенович — льотчик-випробовувач, Герой Радянського Союзу.
 Кульчицький Микола Леонідович (1908—1992) — український кінооператор.
 Кульчицький Микола — журналіст.
 Кульчицький Михайло Валентинович (1919—1943) — український поет, загинув на передовій в часі Сталінградської битви.
 Кульчицький Михайло Йосипович (* 1949) — заслужений майстер народної творчості України
 Кульчицький Олег Володимирович ( 1958) — український музикант.
 Кульчицький Олег Костянтинович ( 1944) — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Кульчицький Олександр Юліанович (1895—1980) — український психолог, філософ, публіцист.
 Кульчицький Петро (о. Порфирій) (?—1716) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Кульчицький Сергій Павлович (* 1984) — український дипломат.
 Кульчицький Сергій Петрович (1963—2014) — український військовий, генерал-майор, Герой України.
 Кульчицький Станіслав Владиславович ( 1937) — український історик.
 Кульчицький Теодор (1806—1888) — греко-католицький священик, у молодості учасник польського листопадового повстання 1830—1831.
 Кульчицький Франциск Ксаверій (?—1780) — львівський архітектор.
 Кульчицький Юрій Петрович (1912—1993) — український художник і кераміст.
 Кульчицький Юрій-Франц (1640—1694) — поліглот, перекладач, розвідник, віденський підприємець, герой «Віденської відсічі».
 Кульчицький Яків (1880) — шляхтич, урядник, руський громадсько-політичний та освітній діяч.

 Жмайло-Кульчицький Марко — гетьман реєстрового козацтва, керівник селянсько-козацького повстання 1625 р.

Див. також 
 Ґут-Кульчицький
 Кульчицька
 Кульчинський

Примітки 

Українські прізвища